litván nép;
litván nyelv;
Litvánia.